Akayu – asteroide
Akayu – città del Giappone nel distretto di Higashiokitama